Allik est un patronyme estonien pouvant désigner:
  (1901-1989), communiste estonien
  (né en 1946), homme politique estonien
  (née en 1994), patineuse artistique estonienne
 Jüri Allik (né en 1949), psychologue universitaire estonien
  (née en 1994), compositrice canadienne
  (1966-2019), artiste surréaliste estonien
 Saïd Allik (né en 1948), joueur et entraîneur algérien de football

Voir aussi 
 
 

Patronyme estonien